Crow (engl. crow [], „Krähe“) bezeichnet:

 einen nordamerikanischen Indianerstamm, siehe Absarokee

Crow ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Baulichkeiten:
 Crow (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Crow (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Crow Township (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Crow (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Crow House, in Star City, Arkansas, Vereinigte Staaten

Berge, Landformen:
 Mount Crow, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Crow Hill, in Kinderhook, New York
 Crow Canyon, New Mexico
 Crow Point – mehrere Kaps
 Crow Rock – mehrere Landformen
 Crow Valley – mehrere Täler und Ortslagen

Gewässer:
 Crow River – mehrere Flüsse
 Crow Creek – mehrere Flüsse

Crow ist der Name folgender Personen:

 Aaron Crow (* 1969), belgischer Mentalist, Magier und Danger-Act
 Ashley Crow (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Crow († 2014), britischer Gewerkschafter
 Charles A. Crow (1873–1938), US-amerikanischer Politiker
 Emilia Crow, (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Herschal Crow († 2015), US-amerikanischer Politiker
 James Crow, britischer Archäologe
 James C. Crow (1789–1856), schottisch-amerikanischer Arzt und Master Distiller für Bourbon Whiskey
 James F. Crow (1916–2012), US-amerikanischer Genetiker
 Jason Crow (* 1979), amerikanischer Politiker

 Jonathan Crow (* 1977), kanadischer Geiger und Musikpädagoge
 Joseph Medicine Crow (1913–2016), US-amerikanischer Autor, Historiker, Anthropologe und Häuptling des Stammes der Absarokee
 Kevin Crow (* 1961), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Kim Crow (* 1985), australische Ruderin
 Peter Crow C. (* 1967), deutscher Blues-Gitarrist
 Robert Jamieson Crow (* 1956), Komponist und Musikwissenschaftler
 Sam A. Crow (* 1926), US-amerikanischer Jurist
 Sheryl Crow (* 1962), US-amerikanische Musikerin
 Tamara Crow (* 1977), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Todd Crow, US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge

Crow steht des Weiteren für:

 The Crow, Graphic Novel von James O’Barr, eine fiktive Gestalt
 ein Gedichtzyklus des englischen Poeten Ted Hughes, siehe auch Crow’s First Lesson
 eine Werkserie des Malers Johannes Heisig
 Crow (1973), Italowestern von Gianni Crea
 ein Song des amerikanischen Punk-Musikers und Poeten Jim Carroll

 Crow (Band), eine ehemalige US-amerikanische Blues-Rock-Band

CROW ist die Abkürzung für:

 CROW, eine Wissensorganisation im Bereich der Infrastruktur, öffentlicher Raum, Verkehr und Transport in den Niederlanden 

Siehe auch:

 The Fox and The Crow
 The Crow (Begriffsklärung)
 Crowe
 CRO
 Grow
 Crau
 Crows
 Krau

Abkürzung